i Monti Erongo, in Namibia
 la Regione degli Erongo, una regione della Namibia